Подкласс может означать:
 Подкласс (в биологической систематике) — ранг ниже класса.
 Подкласс (теория множеств)
 Подкласс (в объектно-ориентированном программировании) — класс, наследующий некоторые (или все) свойства от своего суперкласса.